Cabeus – włoski jezuita i filozof
 Cabeus – krater na Księżycu